Paul Haarhuis e Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Jeff Tarango (primo turno)

 David Prinosil /  David Rikl (terzo turno)
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (secondo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leander Paes (semifinali)
 Julien Boutter /  Sjeng Schalken (primo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2002